Мария Луиза — двойное имя. Известные носители:

Аристократия
 Мария Луиза Гонзага (1611—1667) — королева Польши
 Мария Луиза Орлеанская (1662—1689) — королева-консорт Испании, жена короля Карла II
 Мария Луиза Савойская (1688—1714) — герцогиня Савойская, королева-консорт Испании (в браке с Филиппом V)
 Мария Луиза Елизавета Французская (1727—1759) — французская принцесса, старшая дочь короля Людовика XV
 Мария Луиза Альбертина Лейнинген-Дагсбург-Фалькенбургская (1729—1818) — наследница баронства Бройх
 Мария Луиза Французская (1737—1787) — французская принцесса, младшая дочь короля Людовика XV и Марии Лещинской
 Мария-Луиза Испанская (1745—1792) — императрица Священной Римской Империи, королева Германии, Богемии и Венгрии
 Мария Луиза Пармская (1751—1819) — королева Испании и супруга короля Карла IV Испанского
 Мария-Луиза Испанская (1782—1824) — инфанта Испании, королева Этрурии, герцогиня Лукки
 Мария-Луиза Австрийская (1791—1847) — вторая жена Наполеона, дочь императора Австрии Франца I (II)
 Мария Луиза Карлота Пармская (1802—1857) — принцесса Пармская
 Мария Луиза Мекленбург-Шверинская (1803—1862) — принцесса Мекленбург-Шверинская, а 1848 года — герцогиня Саксен-Альтенбургская
 Мария Луиза Шарлотта Гессен-Кассельская (1814—1895) — немецкая принцесса и ландграфиня Гессен-Кассельская
 Мария-Луиза Тосканская (1845—1917) — австрийская эрцгерцогиня
 Мария Луиза Бурбон-Пармская (1870—1899) — княгиня Болгарии, супруга князя (позже — царя) Болгарии Фердинанда I
 Мария Луиза Шлезвиг-Гольштейнская (1872—1956) — член британской королевской семьи, внучка королевы Виктории
 Мария Луиза Ганноверская (1879—1948) — герцогиня Камберлендская, королевская принцесса Великобритании и Ирландии, герцогиня Брауншвейга и Люнебурга
 Мария Луиза Орлеанская (1896—1973) — старшая дочь Эммануэля Орлеанского, герцога Вандома и его супруги Генриетты Бельгийской
 Мария Луиза Болгарская (род. 1933) — болгарская княгиня, дочь царя Бориса III

 Другие
 Мария-Луиза Мейёр (1880—1998) — франкоканадская долгожительница, старейшая жительница мира с 4 августа 1997 по 16 апреля 1998 года
 Мария-Луиза Сьёстедт (1900—1940) — французский лингвист, кельтолог, религиовед
 Мария Луиза Анидо (1907—1996) — аргентинская классическая гитаристка и композитор
 Мария-Луиза фон Франц (1915—1998) — доктор философии, сотрудница, единомышленница и ближайшая коллега К. Г. Юнга
 Мария Луиза Лопес-Вито (род. 1939) — филиппинская фортепиано
 Мария-Луиза Райнер (род. 1959) — итальянская саночница австрийского происхождения
 Мария Луиза Берти (род. 1971) — капитан-регент Сан-Марино с 1 апреля по 1 октября 2011 года